Atiye steht für:
 Atiye – Die Gabe, eine türkische Fernsehserie aus dem Jahr 2019

Atiye ist Name folgender Personen:
 Atiye Deniz (* 1988), deutsche Popsängerin